Svatopluk Ier, ou Svatopluk de Nitra, prince de Grande-Moravie (870-894). 
 Svätopluk,  opéra slovaque d'Eugen Suchoň